Rougemont est un toponyme, mais aussi un patronyme qui en est dérivé.

Toponyme

Château de Rougemont, situé sur la commune de Profondeville, en Région wallonne ;
  Golf de Rougemont, ou golf de Namur, situé à Profondeville, en Région wallonne.

Rougemont, municipalité canadienne du Québec
 Le mont Rougemont, une colline montérégienne dans le Sud-Ouest du Québec
 Rougemont, une division sénatoriale du Canada.
 Rougemont, une division sénatoriale du Québec aujourd'hui abolie.

Rougemont est un secteur statistique dans l'État de Caroline du Nord.

Rougemont, hameau situé dans la commune française d'Aranc dans l'Ain, dont 
 Château de Rougemont (Ain), ancien château fort
 Rougemont, commune française de la Côte-d'Or, dont :
 Château de Rougemont, ancien château fort 
 Rougemont, commune française du Doubs
 Rougemont-le-Château, commune française du Territoire de Belfort, dont :
   Golf de Rougemont-le-Château
 Rougemont, quartier de Sevran (Seine-Saint-Denis)
 Paris :
 La rue Rougemont est une voie du  de Paris, en France, ouverte en 1844 sur l’emplacement de l’hôtel particulier du banquier Rougemont de Lowenberg, qui lui a donné son nom.
 La cité Rougemont est une voie du  de Paris, en France, située au voisinage de la rue Rougemont d’où son nom.

Rougemont, commune suisse du canton de Vaud

Patronyme 
Plusieurs familles distinctes portent le nom de Rougemont :
 Rogemont (de) (parfois Rougemont) en Bresse, Bugey, Bourgogne et Savoie: « de gueules au lion d'or. » ou « de gueules au lion d'or, armé et lampassé d'azur. », famille éteinte ;
 Rougemont (de), anciens vicomtes héréditaires de Besançon, en Franche-Comté, Bourgogne et Champagne : « d'or à l'aigle de gueules, becquée et membrée [et couronnée] d'azur. », famille éteinte ;
 Temple de Rougemont (du) en Beauce : écartelé « aux 1 et 4, d’azur au chevron d’or accompagné de 3 étoiles de même ; aux 2 et 3, d’hermine plein. », famille française noble subsistante. Originaire de Chartres, elle a été anoblie par l'exercice d'une charge à la cour des monnaies de Paris (1769-1771) ;
 Rougemont (de) (Vaud, Suisse) : «  d’or au chevron de gueules accompagné en pointe d’un tertre de trois coupeaux de même au chef d’azur, chargé de trois molettes (6) du champ. » ;
 dont la branche Rougemont de Löwenberg (de) : « de gueules à la croix d'or. » ;
 Rougemont (de) en Bretagne : écartelé « aux 1 et 4 d’azur au dextrochère d’or tenant une poignée de flèches du même ; aux 2 et 3 d’argent à la montagne enflammée de gueules. » ;
 Rougemont (de) en Touraine : « d’argent au lion de gueules. » ;
 Rougemont de Valonne (de) en Franche-Comté : « D'azur, à la fasce d'or accompagné en chef de 2 étoiles d'argent, et en pointe d'un croissant (cœur) de même. » ;
De nombreuses familles ont porté le nom de terre de Rougemont : d’Assonville de Rougemont, Balisson de Rougemont, Gauthier de Rougemont, Grillot de Rougemont, de La Chenaie de Rougemont, Pillon de Rougemont, Pommyer de Rougemont, Vernier de Rougemont

Personnalités 

(en ordre alphabétique) :
 André Rougemont (né le ), épidémiologiste suisse ;
Auguste Rougemont (1798-1867), homme politique suisse ;
 Ignace Rougemont (1764-1817), homme politique franco-suisse, membre de la Convention nationale.

(en ordre alphabétique) :
 François de Rougemont (1624-1676), prêtre jésuite belge, missionnaire en Chine ;
 Gérard de Rougemont (né à Rougemont, décédé en 1225) : après une année (1220 - 1221) comme évêque de Lausanne, il est nommé archevêque de Besançon et le demeure jusqu´à sa mort ;
 Guy de Rougemont (1935-2021), peintre et sculpteur français ;
 Louis de Rougemont (né le , mort le ), de son vrai nom Henri Louis Grin, était un explorateur suisse auto-proclamé qui affirmait avoir eu des aventures en Australasie ;
 Marc de Rougemont (1972), rugbyman français ;
 Martine de Rougemont (1940-2015), professeur émérite à l’Institut d’études théâtrales de la Sorbonne nouvelle (fille de Denis de Rougemont) ;
 Thibaud de Rougemont (né en  Bourgogne et mort à Rome en 1429), archevêque de Besançon.
 Michel-Nicolas Balisson de Rougemont (1781-1840), journaliste, romancier et auteur dramatique français ;

 Famille vaudoise (Suisse)
 Georges de Rougemont (1758-1824), homme politique Suisse ;
 Denis de Rougemont de Löwenberg (1759-1839), cousin du précédent, banquier suisse établi à Paris ;
 Frédéric de Rougemont (1808-1876), géographe, historien, philosophe et théologien suisse ;
 Denis de Rougemont (1906-1985), penseur, écrivain, philosophe, essayiste suisse ;

 Guy du Temple de Rougemont, dit Guy de Rougemont (1935) peintre et sculpteur français, membre de l'Institut ; fils du suivant.
 Jean-Louis du Temple de Rougemont (1910-1990), général français ; père du précédent.

Voir aussi 
 
 Madame Alfred de Rougemont, cultivar de rosier.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Patronyme suisse